Pułki huzarów noszące numer „12”:

Austriacki i austro-węgierski:
 12 Pułk Huzarów Cesarstwa Austriackiego
 Pułk Huzarów Nr 12

Niemiecki:
 12 Pułk Huzarów (Turyngski)

Rosyjski:
 12 Achtyrski Pułk Huzarów